Adam Qadmon – figura della mistica ebraica
 Adam Kadmon – personaggio immaginario in trasmissioni radiofoniche e televisive italiane